Крупни́к — українська історична національна страва, юшка з крупами. 

Готували крупник на м'ясній юшці або воді — залежно від сезону й достатку господаря. Засипали гречаною, перловою, пшеничною, кукурудзяною крупами так, щоб готова страва мала консистенцію дуже рідкого пюре. Іноді для калорійності додавали одну-дві картоплини. Заправляли смаженою на олії чи салі цибулею, для смаку клали моркву, коріння петрушки, пастернаку, зелень кропу.

Посилання

Примітки

Джерела та література 
 Українська минувшина: Ілюстрований етнографічний довідник.- 2-е вид./ А. П. Пономарьов, Л. Ф. Артюх, Т. В. Косміна та ін. К.: Либідь, 1994.- 256с.; іл.

Українські супи